Glasflügel Libelle steht für folgende Segelflugzeuge:

 Glasflügel Libelle (H201-H205)
 Glasflügel Libelle (H-301)